Теслик — фамилия.

Известные носители:
 Теслик, Александр Иванович (род. 1950) — советский и российский художник-график, академик Российской академии художеств (2012)
 Теслик, Александра Николаевна (род. 1956) — российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2019).